

Patronymie
Heinrich von Lüttwitz (1896-1969) est un général allemand de la Seconde guerre mondiale.
Hinko von Lüttwitz (1855-1928) est un général allemand de la Première guerre mondiale.
Smilo Freiherr von Lüttwitz (1895-1975) est un général allemand de la Seconde guerre mondiale.
Walther von Lüttwitz (1859-1942) est un général allemand de la Première guerre mondiale.

Unité militaire
Armee-Abteilung von Lüttwitz est une unité militaire de l'Armée de terre (Heer ) de la Wehrmacht.